Heymel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Walter Heymel (1878–1914), deutscher Schriftsteller und Verleger
 Edda Heymel (* 1951), deutsche Politikerin (SPD) und thüringische Landtagsabgeordnete
 Michael Heymel (* 1953), deutscher evangelischer Theologe, Pfarrer und Sachbuchautor